Die Diamond Nine / Dynamic Italy Open 2008 waren das 91. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 10. bis 12. April 2008 in Castel Volturno in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Engländer Darren Appleton mit einem 9:2-Sieg im Finale gegen den Italiener Bruno Muratore.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Italy Open 2008 auf der Website der Euro-Tour
 Italy Open 2008 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

091
Sportveranstaltung in Kampanien
Poolbillardveranstaltung 2008
Castel Volturno
Billardturnier in Italien